Ленинкенд — название населённых пунктов в Азербайджане:

 Ленинкенд — до 1992 г. название села Каракечди в Лачинском районе.

 Ленинкенд — до 1992 г. название посёлка городского типа Чинарлы в Шамкирском районе.

См. также 

 Ленинкент